Награда Удружења филмских глумаца за најбољу глумицу у споредној улози () признање је које додељује Удружење филмских глумаца од 1994. године.

Награђене и номиноване

1990-е

2000-е

2010-е

2020-е

Спољашње везе 

Награде Удружења филмских глумаца